Одержимість — низка особливих психічних станів людини.

Фільми 

 Одержимість (фільм, 1943) — перший фільм Лукіно Вісконті
 Одержимість (фільм, 1976) — американський фільм-трилер режисера Брайана Де Пальми
 Одержимість (фільм, 2002) — англо-американська романтична драма 2002 Аароном Екхартом і Гвінет Пелтроу в головних ролях
 Одержимість (фільм, 2004) з Джошом Хартнеттом у головній ролі
 Одержимість (фільм, 2006) зі Сьюзен Сарандон у головній ролі
 Одержимість (фільм, 2009) з Бейонсе у головній ролі

Див. також 
 Одержима (значення)